Василькі́вська ву́лиця — назва вулиць у різних населених пунктах держав колишнього СРСР.

Васильківська вулиця — вулиця в місті Біла Церква.
 Васильківська вулиця — вулиця в місті Боярка.
 Васильківська вулиця — вулиця в місті Дніпро.
 Васильківська вулиця — вулиця в місті Київ.
 Васильківська вулиця — вулиця у селі Новосілки.
 Васильківська вулиця — вулиця в місті Обухів.
 Васильківська вулиця — вулиця у смт Чабани.

Васильківська вулиця — вулиця в місті Волгоград.
 Васильківська вулиця — вулиця в місті Саратов.

Вулиці